Juncos Racing est une écurie argentino-américaine de course automobile. Elle participe a différents championnats tels que le Pro Mazda Championship, l'Indy Lights, l'IndyCar Series et le WeatherTech SportsCar Championship. Appartenant à Ricardo Juncos, et formée en 1997, l’équipe était initialement basée en Argentine. Du fait du nombre limité d'opportunités de course dans ce pays, elle déménagea aux États-Unis. L'écurie est actuellement basée à Indianapolis, dans l'Indiana.

Histoire

Pro Mazda Championship 
En 2009, l'écurie commença a participer au championnat Star Mazda. Elle a été étonnamment performante lors de sa première saison en terminant deuxième du championnat des pilotes et troisième du championnat par équipe avec . En 2010, Conor Daly remporta le championnat Pro Mazda en gagnant sept des treize courses. L'autre pilote du Juncos Racing, Tatiana Calderón, termina dixième. En 2011, Conor Daly quitta l'écurie afin de participer au championnat Indy Lights et il fut remplacé par .  finira la saison quatrième et Tatiana Calderón sixième. Tatiana Calderón a terminé troisième de la course à Barber Motorsports Park, devenant ainsi la première femme à atteindre le podium dans ce championnat.

En 2012, Tatiana Calderón quitta l'écurie afin de participer au championnat de Formule 3 en Europe, tandis que  et le Juncos Racing sont passèrent au championnat Indy Lights. Pour le championnat Pro Mazda, l'écurie signa avec Connor De Phillippi, , Martin Scuncio et Diego Ferreira. Connor De Phillippi gagna deux courses et termina quatrième, Scuncio remporta une course et se classait huitième après avoir raté la finale de la saison. Diego Ferreira finira sixième et Bruno Palli douzième. Diego Ferreira a été nommée "le Pilote ayant fait le plus de progrès durant l'année". En 2013, l'écurie participa au championnat, désormais appelé le Pro Mazda, avec Diego Ferreira et Scott Anderson comme pilote. Diego Ferreira finira deuxième derrière Matthew Brabham, qui a dominé le championnat. Scott Anderson termina cinquième.

Pour 2014, l'écurie engaga quatre voitures à temps plein dans le championnat pour Spencer Pigot, , Julia Ballario et Jose Gutierrez. Le Juncos Racing débuta l'année sur une note positive en remportant le championnat écurie et pilote des Cooper Tires Winterfest. Spencer Pigot remporta six des quatorze courses du championnat. Kyle Kaiser et Jose Gutierrez remportèrent la finale de la saison à Sonoma. Pour 2015, Jose Gutierrez est revenu dans l'écurie avec comme nouveaux pilotes Will Owen, Timothé Buret et Garett Grist, qui a quitté Andretti Autosport.

Indy Lights 
En 2012, l'écurie a tenté pour la première fois de présenter une voiture de le championnat Indy Lights. La voiture engagée participa à six des douze courses, avec trois pilotes différents son le volant.

En , l'écurie annonca qu'elle alignerait deux voitures à temps plein dans le championnat pour 2015 avec Spencer Pigot et  comme pilotes. Spencer Pigot commença la saison 2015 avec cinq apparitions consécutives sur le podium, notamment en remportant les deux courses de la double épreuve au Barber Motorsports Park. Avec six victoires et neuf podiums en 16 courses, il a été couronné champion devant Jack Harvey et Ed Jones.

IndyCar Series 
En , Ricardo Juncos annonça que son écurie construirait de nouvelles installations à Indianapolis, dans l'Indiana (siège de l'Indianapolis Motor Speedway), dans le but de participer ultérieurement au championnat IndyCar. Cette installation, appelée centre technique de Juncos, aurait coûté trois millions de dollars et aurait une superficie de 3 800 mètres carrés. Le , il a été annoncé que Spencer Pigot et le Juncos Racing feraient leur début en IndyCar au 500 miles d'Indianapolis 2017. Le lendemain, l’écurie annonca que le vétéran Sebastián Saavedra piloterait la seconde voiture de l'écurie.

WeatherTech SportsCar Championship 
En , le Juncos Racing annonça qu'il participerait au WeatherTech SportsCar Championship avec une Cadillac DPi-V.R. Pour cette première saison dans ce chapionnant, la voiture sera confiée à William Owen , , René Binder et .

Palmarès

IndyCar Series

Indy Lights

Pilotes

WeatherTech SportsCar Championship (2018 - à ce jour)

IndyCar Series (2017 - à ce jour)

Indy Lights (2012 - à ce jour)

Pro Mazda Championship (2009 - à ce jour)

Notes et références

Lien externe 
 

Écurie d'endurance
Écurie de sport automobile aux États-Unis